Le nom Amazonas, tiré de la mythologie grecque, .

Une autre version est que ce nom viendrait du mot amérindien, amassunu, qui signifie « sons des eaux ». Il n’y a pas actuellement d’accord (selon les sources) pour désigner l’étymologie réelle de ce nom utilisé en portugais et en espagnol, car il pourrait très bien y avoir eu confusion des sens (par simple allophonie) dès sa création et son utilisation par les explorateurs espagnols ayant entendu ce nom donné au fleuve par les populations aborigènes.

Dans les pays traversés par le fleuve Amazone, plusieurs subdivisions administratives nationales portent ce même nom et sont communément appelées aussi Amazonie en français ; ce terme devrait cependant désigner normalement une plus vaste région naturelle formée par le bassin du fleuve Amazone, appelée distinctement Amazonia en espagnol ou Amazônia en portugais, région qui couvre en grande partie ces subdivisions nationales ; le fleuve est appelé distinctement Rio Amazonas ou simplement Amazonas en portugais et en espagnol.


Amazonas peut désigner :

Amazonas, nom officiel (en portugais) d’un État du pays, également désigné en français sous le nom « État (brésilien) de l‘Amazone » et parfois improprement « État (brésilien) de l’Amazonie » ;
 Amazonas, nom d'un modèle de moto fabriqué localement ;
 Amazonas, corvette actuellement exploitée par la Marine brésilienne ;

  
 Amazonas, nom officiel (en espagnol) d’un département du pays, également désigné en français sous le nom « département de l’Amazone » et parfois improprement « département de l’Amazonie » ;

  
 Amazonas 3, satellite de télécommunications ;

  
 Amazonas, nom officiel (en espagnol) d’une région du Pérou, également désigné en français sous le nom « région de l’Amazone » et parfois improprement « région de l’Amazonie » ;

  
 Amazonas, nom officiel (en espagnol) d’un État du pays, également désigné en français sous le nom « État (vénézuélien) de l’Amazone » et parfois improprement « État (vénézuélien) de l’Amazonie » ;

 Autre 
 Amazonas, toque de capoeira, c’est-à-dire un style pour cet art martial et de danse, qui consiste à chercher à reproduire les mouvements d’animaux, ainsi que le rythme musical imposé accompagnant les combats figurés exécutés dans ce style de jeu ;
 Amazonas, jeu de société ;
 Amazonas'', album de Cal Tjader publié en 1976 chez Fantasy Records.

Homonymie de toponyme